Второй этап Кубка мира по биатлону 2017/2018, который прошёл в австрийском городе Хохфильцене (8 декабря — 10 декабря 2017 года).

Календарь

Призёры

Мужчины

Женщины

Мужская спринтерская гонка

Женская спринтерская гонка

Мужская гонка преследования

Женская гонка преследования

Мужская эстафета

Женская эстафета

Лидеры в зачёте Кубка Мира после этапа 

Мужчины

Женщины

 Примечание: В обе таблицы включены только 5 позиций.

Ссылки 

2-й этап